Hideki Tojo, een Japans militair en politicus tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 Tojo (Hyogo), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Hyogo.
 Tojo (Hiroshima), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Hiroshima.